Santi Domenico e Sisto – diaconia
 Chiesa dei Santi Domenico e Sisto – chiesa di Roma